Aceasta este o listă de filme românești din 1984:

Lista

Note

Legături externe
Filme românești din 1984 la IMDb.com
Filme românești din 1984 la Cinemagia.ro

Filme din 1984Filme românești
România  
Liste de filme românești